Ви́ктор А́ристов: Аристов, Виктор Александрович (1938—2023) — советский и украинский футболист и тренер.
 Аристов, Виктор Фёдорович (1943—1994) — советский кинорежиссёр, актёр и сценарист.